Far East Air Force (FEAF) désigne notamment :

 Far East Air Force (Royal Air Force), un commandement britannique qui contrôlait toutes les unités de la Royal Air Force en Asie de l'Est de 1943 à 1971 ; 
 Far East Air Force (United States Army), l'organisation de l'aviation militaire de l'armée américaine dans les Philippines de novembre 1941 à février 1942 ; 
 Pacific Air Forces, un commandement majeur de l'US Air Force connu historiquement sous le nom de  depuis sa création en 1944 jusqu'en 1945 et à nouveau de 1947 à 1957.